|-
| 138601 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138602 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138603 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138604 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138605 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138606 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138607 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138608 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138609 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138610 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138611 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138612 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138613 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138614 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138615 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138616 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138617 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138618 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138619 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138620 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138621 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138622 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138623 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138624 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138625 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138626 - ||  || 28 august 2000 ||  || 
|-
| 138627 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138628 - ||  || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 138629 - || 2000 RR || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138630 - || 2000 RU || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138631 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138632 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138633 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138634 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138635 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138636 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138637 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138638 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138639 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138640 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138641 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138642 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138643 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138644 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138645 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138646 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138647 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138648 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138649 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138650 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138651 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138652 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138653 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138654 - ||  || 8 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 138655 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138656 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138657 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138658 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138659 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138660 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138661 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138662 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138663 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138664 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138665 - ||  || 4 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138666 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138667 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138668 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138669 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138670 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138671 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138672 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138673 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138674 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138675 - ||  || 23 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 138676 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138677 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138678 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 138679 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138680 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138681 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138682 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138683 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138684 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138685 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138686 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138687 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138688 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138689 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138690 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138691 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138692 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138693 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138694 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138695 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138696 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138697 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138698 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138699 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138700 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-